James Foley (cricketspeler), Iers cricketspeler
 James Foley (filmregisseur), Amerikaans filmregisseur
 James Foley (persfotograaf), Amerikaans persfotograaf